Il singolare del torneo di tennis Femenino Ciudad de Benicarló 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Laura Pous Tió che ha battuto in finale Dinah Pfizenmaier 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Karin Knapp (semifinali)
 Estrella Cabeza-Candela (semifinali)
 Dinah Pfizenmaier (finale)
 Sandra Zaniewska (secondo turno)

 Laura Pous Tió (Campionessa)
 Richèl Hogenkamp (quarti di finale)
 Inés Ferrer Suárez (secondo turno)
 Anna Floris (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Femenino Ciudad de Benicarló 2012